Trat (provincie), een provincie in het oosten van Thailand.
Amphoe Mueang Trat, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het oosten van Thailand.
Trat (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand